Labé puede referirse a los siguientes topónimos de Guinea:

 Labé, región;
 Labé, prefectura;
 Labé, ciudad.